Fides je lahko:
 
 Fides, boginja prisege v rimski mitologiji
 FIDES, reprezentativni panožni sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
 37 Fides, ime asteroida